

Toponyme 

 , le nom de deux anciennes provinces du Japon.
 Awa, un village du Cameroun dans la région de l'Adamaoua.

Langue 
Awa peut faire référence à :
 non, en créole ;
 Awa pit, une langue indigène de l'Équateur et de la Colombie ;
 Awa, une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la famille kainantu-gorokane ;
 Awa, une langue môn-khmère de Chine.

Peuple 
Awa peut faire référence à :
 Awá, une nationalité indigène de l'Équateur et de la Colombie ;
 Awá, un peuple indigène du Brésil ;
 Awa, un peuple indigène de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Sigle 

AWA peut faire référence à :
 Algeria Web Awards, une compétition annuelle récompensant le meilleur contenu algérien sur internet ;
 American Wrestling Association, une ancienne fédération américaine de catch ;
 , un contrat de travail individualisé en Australie ;
 , souvent mentionné par Lacrim, notamment dans ses deux morceaux A.W.A, disponibles dans l'album Corleone sorti en 2014, et A.W.A 2, dans RIPRO Vol. 1, disponible depuis le .

Code 
AWA peut faire référence à :
 .

Autres 
Awa peut aussi faire référence à :
 Awa, un prénom féminin d'Afrique noire, équivalent d'Ève ;
 Awa, le pseudonyme d'un membre du groupe de hard rock Lordi ;
 Awa, magazine sénégalais ;
 A-Wa, un groupe de musique traditionnelle et de hip-hop israélien composé de trois femmes ;
 Société Awa ou société des masques, une société initiatique chez les dogons du Mali ;
 Pius Suh Awa, évêque camerounais ;
 AWA, une écurie de sport automobile canadienne.
 Awa Imani, chanteuse guinéenne-sénégalaise.